Sint (heilige) - een christelijke heilige
Sint (film) - een Nederlandse horrorfilm uit 2010 over Sinterklaas
Sinterklaas - Sinterklaas, ook kortweg Sint